!Liste A
Krater auf dem Mars/A